Die Intercontinental Rally Challenge 2011 war die sechste Saison der IRC. Die Saison begann am 19. Januar 2011 mit der Rallye Monte Carlo und endete nach elf Wertungsläufen am 5. November mit der Rallye Zypern. Andreas Mikkelsen gewann den Titel.

Kalender 

Der Kalender umfasste ursprünglich zwölf Veranstaltungen. Die Rali Vinho da Madeira wurde im Juni 2011 allerdings kurzfristig abgesagt, da der Veranstalter in Schwierigkeiten mit der Finanzierung geriet. Die Rallye wurde nicht durch eine andere Rallye ersetzt, sodass im Kalender anschließend nur noch elf Veranstaltungen standen.

Teilnehmer 

Die Liste der Teilnehmer stellt lediglich eine Auswahl dar und ist nicht vollständig.

Ergebnisse 

Quelle (Alle Ergebnisse):

Wertungen 

Zur Saison 2011 wurde ein neues Punktesystem für die Intercontinental Rally Challenge eingeführt. Punkte wurden 2011 nun an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Bei den letzten beiden Rallyes der Saison in Schottland und Zypern wurden die Punkte zudem mit einem Koeffizienten multipliziert. Bei der Rallye Schottland betrug dieser 1,5 und bei der Rallye Zypern 2. Der Sieger erhielt somit 37,5 bzw. 50 Punkte.

Fahrerwertung 
In die Fahrerwertung flossen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Fahrers ein.

Herstellerwertung 

Für die Herstellerwertung wurden nur die beiden bestplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen des jeweiligen Herstellers berücksichtigt und deren Punkte addiert. Auf die Platzierungen von unberücksichtigten Fahrern rückten die folgenden Fahrer nach. In die Herstellerwertung flossen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Herstellers ein.

Fahrerwertung 2WD Cup 

In die Fahrerwertung des 2WD Cup flossen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Fahrers ein.

Herstellerwertung 2WD Cup 

Für die Herstellerwertung des 2WD wurden nur die beiden bestplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen des jeweiligen Herstellers berücksichtigt und deren Punkte addiert. Auf die Platzierungen von unberücksichtigten Fahrern rückten die folgenden Fahrer nach. In die Herstellerwertung des 2WD Cup flossen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Herstellers ein.

Fahrerwertung Production Cup 

In die Fahrerwertung des Production Cup fließen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Fahrers ein.

Weblinks 

 Ergebnisse auf eWRC-results.com

Einzelnachweise